Ешело́н (від  — «щабель») — у військовій справі:
 Ешелон — одиниця перевезення військ регулярної армії; військова частина або кілька підрозділів, що перевозяться в одному залізничному потязі або на судні
 Ешелон — елемент бойового порядку, частина оперативної побудови військ (сил).
 Перший ешелон
 Другий ешелон
 Ешелон атаки
 Ешелон розвитку прориву
Також ешелон — частина збройних сил держави, призначена для вирішення стратегічних завдань у війні (стратегічний ешелон).
 Повітряний або льотний ешелон — група літаків (вертольотів) утворюється при перебазуванні авіаційної частини перельотом на нові аеродроми.
 Ешелон — глобальна система радіоелектронної розвідки.
 Ешелонування літаків — висота польоту літаків (ешелон польоту), що встановлюється на повітряних трасах з метою забезпечення безпеки польотів.

Джерела